Ciudad Alianza es una de las 3 urbanizaciones privadas del Municipio Guacara y una de las 38 del Estado Carabobo en Venezuela. Tiene una población estimada para el 2012 de 23.000 habitantes, una superficie de 2.4 km²  y posee dos accesos principales desde la carretera nacional. La parroquia es considerada como una de las más altas en nivel de servicios del Estado Carabobo. Además es una de las principales urbanizaciones del Municipio Guacara y del Estado Carabobo.
Está conformada por cinco etapas y se localiza entre la parroquia San Agustín y los límites del Municipio los Guayos. Posee zonas escolares de alto crecimiento en las áreas de preescolar, primaria, básica y diversificada; centros de salud privados y públicos; áreas de comida rápida, restaurantes y ferias de comida, áreas para las prácticas deportivas (Fútbol, Béisbol, baloncesto, Artes Marciales, etc), posee un centro cultural donde se realizan presentaciones y enseñanzas diversas del arte como la música, teatro, danzas y manualidades.

Límites 

 Por el Norte: con la Parroquia Rural Yagua, desde la punta de Tapiaca, kilómetro 15 siguiendo por el eje de la Autopista Regional del Centro (Autopista Caracas - Valencia), hasta encontrarse con el cauce del Caño Nepe.

 Por el Sur: con el Lago de Valencia

 Por el Este: con la Parroquia Urbana Guacara, desde el Caño Nepe en la Autopista Regional del Centro, siguiendo por el sur hasta un punto en que dicho caño se desvía al oeste, siguiendo de este punto en línea recta hasta encontrar el Lago de Valencia.

 Por el Oeste: con la Parroquia Urbana Los Guayos, del Municipio Los Guayos, por el cauce de la quebrada Los Dividives, desde la punta de Tapiaca hasta el Lago de Valencia.

Geografía 

Está a 440 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 26 'C. y la lluviosidad promedio de 1.150 m/m. Está situada al suroeste del Municipio Guacara.

Historia 

Fue fundada el 2 de septiembre del año 1965 cumpliendo con la normativa legal sobre urbanismo de la época. Desde entonces, ha crecido en número de viviendas y espacios para el hábitat y esparcimiento de las personas, siendo los conjuntos residenciales de Villa Alianza I y II, Brisas del Lago, José Laurencio Silva, Alianza Gardens, entre otros, los conjuntos de más nueva data.

Educación 

Posee servicios educacionales a nivel de preescolar, primaria  y secundaria.

Salud 

Posee diversos servicios médicos públicos y privados. Consultorios de medicina interna, traumatología, bioanalisiss, odontología, veterinaria, entre otros; así como servicios contables, administrativos y legales.

Industria 

 Zona Industrial Ciudad Alianza
 Federal Mogul
 Fanabus
 Vidriolux
 Servifletes
 Textiles Rimar
 Farmacia Médica

Vialidad y Servicios 

Ciudad Alianza posee numerosas  vías de comunicación en su interior. Sin embargo las autoridades competentes en tema de vialidad no han dado solución al mantenimiento preventivo y correctivo del sistema vial de la urbanización, lo que deviene en el continuo deterioro de las mismas.

Está comunicada con el resto del Municipio Guacara por buenas carreteras. Se comunica con el resto del Estado Carabobo por la Autopista Regional del Centro y por la Carretera Nacional Valencia - Maracay.

Está servida en su totalidad por un acueducto que distribuye el agua potable a Ciudad Alianza que es su más importante centro poblado.

Cuenta con Dos (02) importantes centros comerciales, C.C. Central Guacara (Donde funciona el Automercado Central Madeirense) y C.C. Alianza Mall además el C.C. Ciudad Traki Mall inaugurado en marzo de 2020, se considera que es uno de los centros comerciales más grandes del Estado Carabobo después del C.C. Metrópolis Valencia, en Municipio San Diego de Valencia, el C.C. Sambil Valencia, C.C. Vía Veneto, C.C. La Granja, el C.C. Cristal, todos estos ubicados en la zona de la Gran Valencia. El Ciudad Traki Mall incluirá cine, amplias ferias de comida, y una gran sucursal de la popular Tienda Traki´s.

Asimismo cuenta con una nueva obra ubicada en la segunda entrada de esta urbanización, el C.C Rubik Center el cual se encuentra en avanzada construcción, y permitirá abrir nuevos espacios de comercio en la zona.

Enlaces externos 
 Sitio Web Oficial de la Parroquia Ciudad Alianza

Parroquias del estado Carabobo